Smolanka ist der Name folgender Orte in Polen:
 Smolanka (Sępopol), Dorf der Gmina Sępopol in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Landskron, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 Smolanka (Sokółka), Dorf der Gmina Sokółka in der Woiwodschaft Podlachien
 Smolanka (Zbuczyn), Dorf der Gmina Zbuczyn in der Woiwodschaft Masowien